Marc Martí Moreno (n. 1966), copilota di rally spagnolo
 Marc Martí Roig (n. 1997), cestista spagnolo